Nicolas Buysse est un comédien belge, .

Biographie 
, il obtient  en 1998 un Premier prix en Art dramatique et en déclamation.

Son parcours artistique commence au sein de la compagnie Victor B, dans la pièce Les Bains, de Maïakovski, montée en 1999 au Théâtre royal de Namur, dans une mise en scène de Jean-Michel Frère.

Il sillonne ensuite les scènes belges et françaises, notamment au Théâtre national de Belgique à Bruxelles dans la pièce Kasimir et Karoline d'Ödön von Horváth, dans une mise en scène de Michaël Delaunoy, mais également dans diverses productions du Théâtre royal du Parc et du Théâtre royal des Galeries, du Théâtre Jean-Vilar de Louvain-La-Neuve, Théâtre Le Public, du Rideau de Bruxelles ou encore du Théâtre de Liège.

En , il  joue au Théâtre du Rideau de Bruxelles dans Une laborieuse entreprise de Hanokh Levin dans une mise en scène de Christophe Sermet.	

Son travail est fortement lié depuis 2007 à la Compagnie Victor B de Jean-Michel Frère où il enchaîne trois pièces, Kermesse, Trop de Guy Béart tue Guy Béart, Poney pour toujours notamment au Festival In de Chalon-sur-Saône, une pièce déjantée contant les déboires d'un groupe d'électro punk joyeux et désespérant, les Moniques Soniques.

Depuis lors son travail et sa recherche au sein de sa compagnie Les Boîtes à Idées le pousse à travailler dans de nouveaux lieux, en dehors des théâtres et à pratiquer un théâtre “Hors les murs”, synonyme pour lui de liberté créatrice.

Il a également créé le spectacle Une petite allergie ? avec la scénographe Ditte van Brempt lors du Festival de théâtre Namur en Mai en 2013, sorte de petit cabinet des curiosités montrant de petites bêtes automatisées qui peuplent nos vies et nos maisons... un parcours audio-guidé par la voix de Patrick Buysse, sur base du livre Les petites bêtes bizarres de ta chambre à coucher de loes Riphagen paru aux éditions de La Fée Clochette.

Son spectacle Walking Thérapie, coécrit avec Fabrice Murgia et Fabio Zenoni et produit entre autres par sa structure "Les Boîtes à Idées" commence une tournée importante lors du Festival d'Avignon 2016 qui mènera le spectacle aux quatre coins de la France jusque fin 2019, Rennes, Cognac, Paris, Châlon Sur Saône, Bruxelles, Chassepierre, Spa seront des points de chute de ce road movie urbain et délirant.

Il commence également une carrière au cinéma en 2000, avec notamment une trilogie de films de Xavier Diskeuve, La Chanson-chanson (2002), Mon cousin Jacques (2004) et Révolution (2006). Il a également le premier rôle, pour  la télévision, en 2003, dans le téléfilm La Maison du canal, dans une réalisation d'Alain Berliner d'après le roman de Georges Simenon au côté de Jean-Pierre Cassel et Isild le Besco.

Il a tourné sous la direction d'Éric-Emmanuel Schmitt, dans les films Odette Toulemonde, sorti en 2006, et Oscar et la Dame rose en  2009. On a également pu le voir dans le film Kill me please de Olias Barco avec entre autres Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners, Aurélien Recoing, et Virginie Efira. Et dans Je suis supporter du Standard de Riton Liebman. Il a prêté sa voix pour le long métrage d'animation de Patar et Aubier Panique au Village aux côtés de Jeanne Balibar et Benoît Poelvoorde.

En , il a terminé le tournage du premier long métrage de Xavier Diskeuve, Jacques a vu et a tourné son premier court-métrage Une Brume un Matin en tant que réalisateur en . Une production de Bangbangfilms.be.

Il est également membre de la Ligue d'improvisation nationale belge depuis 2007.

Nicolas Buysse est membre de la SACD et a reçu le prix Sacd du spectacle vivant en  pour le spectacle Trop de Guy Béart tue Guy Béart écrit avec  Ingrid Heiderscheidt et Jean-Michel Frère. Il est également coauteur de cinq pièces de théâtre :
 Le Juste Milieu écriture collective d'Olivier Massart, Nathalie Uffner, Alexis Goslain, Vincent Solheid et Nicolas Buysse ;
 Faut y aller, écriture collective de Vincent Marganne, Édith Depaule, Vincent Solheid et Nicolas Buysse ;
 Trop de Guy Béart tue Guy Béart, au Théâtre des Doms d'Avignon en , écriture collective de Jean-Michel Frère, Nicolas Buysse et Ingrid Heiderscheidt pour la Compagnie Victor B. Plus de 150 représentations à travers la France, la Belgique et l'île de la Réunion ;
 The Beach Buysse de Nicolas Buysse et Xavier Diskeuve.
 Walking Thérapie de Nicolas Buysse, Fabio Zenoni et Fabrice Murgia.

Carrière théâtrale

Années 1998-2010 
1998-1999 
 Les Bains de  Vladimir Maïakovski, au Théâtre royal de Namur, mise en scène de Jean-Michel Frère 
1999-2000
 Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare Festival Bruxellons de Bruxelles, Open Air, mise en scène de Bruno Bulté
2000-2001
 Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, Festival Bruxellons de Bruxelles open Air, mise en scène de Pierre Pigeolet et Jasmina Douieb
 Les Caprices de Marianne d'Alfred de Musset, mise en scène de Serge Demoulin Théâtre Royal de Namur et tournée francophonie.
 La Noce chez les petits bourgeois, de Bertolt Brecht, mise en scène de  Vincent Dujardin. théâtre Royal de Namur et tournée francophonie.
 2001-2002
 Tu n'es qu'un petit bout de ciel bleu, mise en scène d'Édith Depaule théâtre de la Vie Bruxelles.
 Le Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, mise en scène de Xavier Percy. Théâtre royal de Namur et tournée francophonie.
 Kasimir et Karoline, d'Ödön von Horváth, mise en scène de Michael Delaunoy (et saison 2003-2004). Théâtre National de Belgique et théâtre Royal de Mons.
 Feu la mère de Madame, suivi de Mais n'te promène donc pas toute nue ! de Georges Feydeau, mise en scène de Pierre Pigeolet et Nathalie Uffner. Théâtre de la Toison d'or de Bruxelles.
2002-2003
 Silence en coulisses de Michael Frayn, mise en scène de Valérie Lemaître (et saison 2004-2005). Théâtre Le Public/Bruxelles
 Geluck, si tu nous entends..., montage de textes de Philippe Geluck, mise en scène de Nathalie Uffner (et saison 2003-2004) Théâtre de la Toison d'or Bruxelles et Théâtre Le Temple à Paris.
2003-2004
 L'Amuse-gueule de Gérard Lauzier, mise en scène de Martine Willequet. Théâtre Royal des Galeries de Bruxelles.
2004-2005
 « Fya » Faut y aller ! (création collective), mise en scène de Vincent Marganne. Théâtre de la Toison d'or de Bruxelles et Théâtre Jardin-Passion de Namur.
2005-2006
 Le Juste Milieu (œuvre collective), mise en scène d'Olivier Massart (et saison 2006-2007). Théâtre de la Toison d'or à Bruxelles.
2006-2007
 Dracula de Bram Stoker, mise en scène de Bruno Bulté : rôle de Jonathan Harker. Abbaye de Villers-la-Ville, Open Air.
 Kermesse de Jean-Michel Frère, mise en scène de l'auteur (et saisons 2007-2008 et 2008-2009), Festival Les Tombées de la nuit à Rennes.
 Lunes de miel de Noel Coward, mise en scène d'Adrian Brine. Théâtre Royal des Galeries de Bruxelles.
 Trois Lits pour huit d'Alan Ayckbourn, mise en scène de Martine Willequet. Théâtre Royal des Galeries de Bruxelles.
2007-2008
 La Vie de Bernard, un homme chaud de Gabriel Alloing et Nicolas Buysse, mise en scène de Gabriel Alloing. Théâtre Mercelis Bruxelles et Espace Delvaux de Boistfort/Bruxelles.
 Cravate Club de Fabrice Roger-Lacan, mise en scène de Nathalie Uffner. Théâtre de la toison d'Or de Bruxelles.
 Le Jeu de la vérité de Philippe Lellouche, mise en scène de David Michels. Théâtre Royal des Galeries de Bruxelles.
 L'Emmerdeur de Francis Veber, mise en scène de Daniel Hanssens (et saison 2008-2009); Centre Culturel de Uccles et tournée francophone.
2008-2009
 Cuisine et dépendances de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, mise en scène de Daniel Hanssens. Centre Culturel de Uccles et tournée francophone.
2009-2010
 Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, mise en scène de Thierry Debroux au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles
 Ladies Night d'Anthony McCarten, Stephen Sinclair et Jacques Collard, mise en scène de Daniel Hanssens. Cirque Royal de Bruxelles.
 Porc-Epic de David Paquet, mise en scène de Marine Haulot à l'Atelier 210 pour le ZUT Théâtre
 Zaventem moi non plus écriture et mise en scène de Charlie Degotte au Théâtre de la Toison d'Or de Bruxelles

Années 2010-présent 
 2010-2011  
 Trop de Guy Béart tue Guy Béart de Nicolas Buysse, Jean-Michel Frère et Ingrid Heiderscheidt, mise en scène de Jean-Michel Frère - Compagnie Victor B
 Lady Camilla de Pascal Vrebos, mise en scène de Fabrice Gardin au Théâtre Royal des Galeries de Bruxelles
 The Beach Buysse de Nicolas Buysse et Xavier Diskeuve au Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles. 
 2011-2012  
 Une laborieuse entreprise de Hanokh Levin au Théâtre du Rideau de Bruxelles, mise en scène de Christophe Sermet. (Au Théâtre Marni de Bruxelles)
 2012-2013  
 Le Prénom d'Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte au Théâtre royal des Galeries de Bruxelles, mise en scène de Martine Willequet
 Une petite allergie ? de Nicolas Buysse et Ditte van Brempt, création à Namur en Mai puis tournée française et belge, mise en scène de Jean-Michel Frère
 Poney pour toujours de Jean-Michel Frère pour la Compagnie Victor B, en tournée en France
2013-2014
 Homme sans but d'Arne Lygre, mise en scène de Coline Struyf au Théâtre Océan Nord de Bruxelles
 Notre peur de n'être de Fabrice Murgia, mise en scène de Fabrice Murgia, coproduction Festival d'Avignon, compagnie Artara et Théâtre national de Belgique.
2014-2015
 Walking Thérapie de Nicolas Buysse, Fabrice Murgia et Fabio Zenoni, mise en scène de Fabrice Murgia.
 Deux hommes tout nus de Sébastien Thiéry mise en scène d'Alain Leempoel au Théâtre Le Public de Bruxelles.
 2015-2016
 Fragmentations 1 d'après Louis-Ferdinand Céline, mise en scène de Damien de Dobbeleer au Théâtre de la Vie à Bruxelles
 2016-2017
 États d'Urgence de Falk Richter mise en scène de Vincent Hennebicq au Théâtre de Liège et Théâtre de l'Ancre à Charleroi.
 Maris et Femmes de Woody Allen mise en scène de Michel Kacenelenbogen au Théâtre Le Public de Bruxelles et Théâtre de Liège et Namur.
 La Vie de Bernard Célibataire mise en scène de Gabriel Alloing au Théâtre Le Public de Bruxelles
 Cercle Miroir Transformation mise en scène de Nick Millet à l'Atelier Théâtral Jean Vilar de Louvain-la-Neuve et Théâtre de Liège.
2017-2018  
 Walking Thérapie de Nicolas Buysse, Fabrice Murgia et Fabio Zenoni au Théâtre National de Belgique.  
 L'heureux Elu de Eric Assous, mise en scène de Martine Willequet au Théâtre Royal des Galeries de Bruxelles.  
 Ce qui arrive de Coline Struyf, au Théâtre Royal de Mons, Théâtre Varia et Atelier Théâtre Jean-Vilar de Louvain-la-Neuve.  
 2018-2019    
 Le Porteur d'Histoires de Alexis Michalik, mise en scène de Alexis Michalik, au Théâtre Le Public de Bruxelles et Atelier Théâtre Jean-Vilar de Louvain-La-Neuve.   
 Les Émotifs Anonymes de Philippe Blasband et Jean-Pierre Améris, mise en scène de Arthur Jugnot au Théâtre Des Béliers d’Avignon  et Théâtre Le Public de Bruxelles.  
 Le Dernier Salut de Nicolas Buysse mise en scène de Nicolas Buysse au Théâtre National Wallonie-Bruxelles.   
 2020 - 2021  
 Crépuscule de Nicolas Buysse, Greg Houben, Fabian Fiorini et Max Merk (Stéréoclip) au Théâtre Royal de Namur et Royal festival de Spa.

2021-2022     
La Bella Figura de Yasmina Reza à l’Atelier Théâtre Jean-Vilar de Louvain-la-Neuve et Théâtre Le Public de Bruxelles.
 Greenville de Régis Duqué, mise en scène de l’auteur au Théâtre du Rideau de Bruxelles
 Le Dîner de Herman Koch mise en scène de Jean-Michel Frère avec Lara Persain. Théâtre Royal de Namur et Théâtre National Wallonie-Bruxelles.
  avec Greg Houben et Matt Van au piano. Au Théâtre Le Public et au Théâtre de Verdure de la Citadelle de Namur en juillet 2021.
 2022-2023
 "Irrévérencieux" de Nicolas Buysse, à La Nef-Namur.
 "Le Dieu du Carnage" de Yasmina Reza, mise en scène de Arthur Jugnot, au Théâtre Le Public de Bruxelles.

Filmographie   

 2002 : La Chanson-chanson, court-métrage de Xavier Diskeuve : Walter Molitor
 2003 : La Maison du canal d'Alain Berliner : Fred
 2004 : Mon cousin Jacques, court-métrage de Xavier Diskeuve : Brice International
 2006 : Révolution, court-métrage de Xavier Diskeuve : Eddy
 2006 : En compagnie des choses, court-métrage d'Eric-John Bretmel : l'agent administratif
 2006 : Odette Toulemonde, d'Éric-Emmanuel Schmitt : Polo
 2007 : Voleurs de chevaux, de Micha Wald : le cosaque au tambour
 2008 : Une chaîne pour deux, de Frédéric Ledoux : le moniteur de team-building
 2008 : I Cannes Get No, de Xavier Diskeuve : Walter Molitor
 2009 : Oscar et la Dame rose, d'Éric-Emmanuel Schmitt : l'instituteur
 2009 : Panique au village de Vincent Patar et Stéphane Aubier : Jean-Paul / Mouton (voix)
 2009 : L'Arbre à clous de Fabrice Couchard : 
 2009 : Melting Pot Café de Jean-Marc Vervoort : Léo
 2010 : Kill me please d'Olias Barco : Luc
 2010 : Comme des Héros  Véronique Jardin : le commandant
 2012 : Ernest et Célestine  Vincent Patar, Stéphane Aubier et Benjamin Renner : (voix)
 2012 : Je suis supporter du Standard de Riton Liebman : le nouveau moniteur
 2013 : Panique au Village (série TV) de Vincent Patar et Stéphane Aubier, épisode La bûche de Noël : le renne (voix)
 2014 : Une brume, un matin de lui-même, Joachim Weissman et Geoffroy Rouffiange (également scénariste)
 2014 : Jacques a vu de Xavier Diskeuve : Brice
 2014 : Raconte-moi des salades (court-métrage) d'Olias Barco : Nicolas, le propriétaire
 2015 : De Club van Sinterklaas & De Verdwenen Schoentjes de Ruud Schuurman : un rigolard (voix)
 2016 : La rentrée des classes (court-métrage) de Vincent Patar et Stéphane Aubier : la vache (voix)
 2017 : Side B (court-métrage) de David Prudhomme.
 2020 : Seule la mer. Court métrage de David Prudhomme avec Greg Houben.
 2021 : Les Grandes Vacances de Patar et Aubier. Voix
 2021 : Time Out de Eve Duchemin avec Karim Leklou et Johan Leysen
 2021 : , série de Matthieu Donck, Benjamin d'Aoust et Stéphane Bergmans. Co-production Arte-RTBF : rôle de Joseph.
 2021 : Panique au Village de Patar et Aubier, voix de vache.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

 Site de Nicolas Buysse
 Nicolas Buysse sur Cine Pedia
 Monique Sonique sur ReverbNation
 Compagnie Victor B

Acteur belge
Naissance en février 1975
Naissance au Guatemala
Acteur belge de théâtre
Acteur belge de cinéma